Ismaily steht für:

 Ismaily SC, ägyptischer Fußballverein 

Ismaily ist der Rufname von:
 Ismaily (Ismaily Gonçalves dos Santos; * 1990), brasilianischer Fußballspieler

Ismaily ist der Familienname folgender Personen:
 Shahzad Ismaily, US-amerikanischer Bassist und Komponist